Aargauer oder Argauer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Argauer (1910–2004), Co-Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft, Sportjournalist, Funktionär und Trainer
 Thom Argauer (1948–1999), deutscher Musiker und Maler
 Wilhelm Argauer (1863–1904), österreichisch-deutscher Kapellmeister und Komponist